A 2007-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Venus Williams nyerte a francia Marion Bartoli előtt.

Kiemeltek 

 Justine Henin  (elődöntő)
 Marija Sarapova (negyedik kör)
 Jelena Janković (negyedik kör)
 Amelie Mauresmo (negyedik kör)
 Szvetlana Kuznyecova (negyeddöntő)
 Ana Ivanović  (elődöntő)
 Serena Williams (negyeddöntő)
 Anna Csakvetadze (harmadik kör)
 Martina Hingis (harmadik kör)
 Daniela Hantuchová (negyedik kör)
 Nagyja Petrova (negyedik kör)
 Jelena Gyementyjeva (harmadik kör)
 Gyinara Szafina (második kör)
 Nicole Vaidišová (negyeddöntő)
 Patty Schnyder (negyedik kör)
 Sahar Peér (harmadik kör)

<li> Tatiana Golovin (második kör)
<li> Marion Bartoli (Döntő)
<li> Katarina Srebotnik (harmadik kör)
<li> Sybille Bammer (második kör)
<li> Tathiana Garbin (második kör)
<li> Anabel Medina Garrigues (első kör)
<li> 'Venus Williams (Bajnok)<li> Aljona Bondarenko  (harmadik kör)
<li> Lucie Šafářová  (harmadik kör)
<li> Szugijama Ai  (harmadik kör)
<li> Samantha Stosur  (második kör)
<li> Mara Santangelo  (harmadik kör)
<li> Francesca Schiavone (második kör)
<li> Olga Poutchkova (első kör)
<li> Michaëlla Krajicek (negyeddöntő)
<li> Martina Müller (második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

További információk 
 Eredmények

N1